Siège d'Odawara peut faire référence :
 au siège d'Odawara en 1561 ;
 au siège d'Odawara en 1569 ;
 au siège d'Odawara en 1590.